Барбат (, ; около 610—) — святой, епископ Беневенто. День памяти — 19 февраля.

Святой Барбат, иначе Барбас (Barbas), был епископом Беневенто с 663 по 682 год. Он стал епископом Беневенто вслед за Гильдебрандом (Hildebrand). Святой Барбат принимал участие в церковном соборе в Риме, созванном папой Агафоном в 680 году. В 681 году он участвовал в III Константинопольском соборе против монофелитов

С 1687 года мощи святого почивают под главным алтарём кафедрального собора Беневенто (Duomo di Benevento).

Ссылки 
 Barbatus of Benevento 

Родившиеся в 610 году
Христианские святые VII века
Святые по алфавиту
Епископы Беневенто
Святые Кампании
Католические святые